

Patronyme 

 Ian Khama (1953-), un homme d'État botswanais, président de la République du Botswana de 2008 à 2018 ;
 Ruth Williams Khama (1923-2002), l'épouse de Seretse Khama, chef de la tribu Bamangwato et premier président du Botswana ;
 Seretse Khama (1921-1980), un homme politique botswanais, premier président du Botswana de 1966 à 1980.

Prénom

Autres 
Khama peut aussi désigner :
 Khama III (1837-1923) ou Khama le bon, un chef de tribu du peuple Bamangwato au Bechuanaland (actuel Botswana) qui a fait de son pays un protectorat du Royaume-Uni pour protéger son peuple des Boers et des Ndébélés ;
 (1357) Khama, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.